Mississauga Chiefs steht für folgende kanadischen Fraueneishockeyteams:

 Mississauga Chiefs, Gründungsname der Oakville Ice, 1993 bis 2000
 Mississauga Chiefs, ein früherer Name der Toronto Aeros, 2007 bis 2010